Club Estudiantes de La Plata: club de futbol argentí.
 Club Baloncesto Estudiantes: club de basquetbol espanyol.